Па́дь может означать:

 Падь (в Сибири и на Дальнем Востоке) — горная балка без стока или с временным стоком, а также понижение на равнине: болотистая местность, балка.
 Степная падь (на Кубани, юге России) — чашеобразное понижение местности: к ней могут подходить или из неё выходить балки.
 Медвяная падь — сладкая жидкость, выделяемая насекомыми (см. также падевый мёд).
топоним
 Падь — деревня, Омский район, Омская область, Россия.
 Падь — река в Курганской области.

Художественные произведения 
 «Падь золотая» — повесть В. Б. Лавринайтиса, 1959 год.
 «Солёная падь» — роман Сергея Залыгина, 1967—1968 годы.
 «Падь серебряная» — пьеса Николая Погодина в 3 актах, 9 картинах, 1940.

См. также 
 Ильмовая падь — крупнейший комплекс хуннских могильников II—I вв. до н. э.
 Кедровая Падь — заповедник в Приморском крае.
 Красная Падь — село в Амурской области.
 Сенная Падь — деревня в Иркутской области.
 Рассыпная Падь — станция ДВЖД.
 Сосновая Падь — станция ДВЖД.
 Хельмова Падь — в легендариуме Толкина.
 PADI — профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу.